Гркович:

 Гркович, Раде — Народный герой Югославии.
 Гркович, Трайко — Народный герой Югославии.